Radio Sud Besançon est une station de radio locale française diffusée dans l'agglomération de Besançon sur la bande FM avec la fréquence 101,8 MHz. Elle a été créée en 1983 par Hamid Hakkar.

Historique 

Radio Sud Besançon a été créée dans la Cité de l'Escale, une cité de transit en périphérie de Besançon qui a accueilli à partir des années 1960 des immigrés algériens, tous originaires de la même région des Aurès. La cité de l'Escale, qui ne comportait aucun équipement public, étant à certains égards qualifiée de bidonville, vivait à l'écart de la vie citadine et avait mauvaise réputation dans le reste de la ville. Les habitants, souhaitant donner vie au quartier et en donner une meilleure image, créent en 1982 une association baptisée ASCE (Association Sportive et Culturelle de l'Escale). Un de ses fondateurs, Hamid Hakkar, qui est également formateur auprès de jeunes en difficulté, a alors l'idée de créer une station de radio pour entrer en contact avec le reste de la population de Besançon. 
Les premières émissions de Radio Sud sont diffusées en janvier 1983. Elles remportent vite un vif succès dans la Cité. En 1984, la station se sépare de l'ASCE et créé sa propre association baptisée Collectif Radio Sud.  Radio Sud est reconnue par le CSA en 1985 et perçoit ses premières subventions en 1986-1987.
A l'étroit dans ses locaux, la radio déménage alors dans le quartier de Saint-Claude jusqu'en 1995 puis dans celui de Planoise où elle se trouvait encore jusqu en 2007.
Après la fabrication de nouveaux locaux, Radio Sud se trouve 2h de la rue Bertrand Russell, toujours dans le quartier de Planoise, à Besançon. À la suite de difficultés financières, Radio Sud a été contrainte de déménager dans des locaux moins coûteux au 2 rue des Grands Bas à Besançon. 
En 2017 à la suite du décès de son fondateur, Hakkar Hamid, un nouveau CA a été élu, avec un nouveau bureau. 
Elle est installée depuis 2018 en plein centre ville de Besançon, au 43 rue d'Arènes.
Depuis ce jour, elle enrichie sa grille de programmation, avec des émissions ponctuelles, en collaboration notamment avec d'autres associations, tel que Espoir et Fraternité Tzigane, les Amis de Ma rue La, la 25ème ...Elle compte environ 25 animateurs bénévoles.
Hakkar Kamel est depuis  le nouveau Président élu, apporte à Radio Sud Besançon une dimension plus ouverte à la culture urbaine.

Voir aussi

Liens internes 
 Planoise
https://www.liberation.fr/chroniques/2020/02/28/besancon-conversations-avec-un-taulier_1779845
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/09/a-besancon-le-quartier-planoise-vit-au-rythme-des-reglements-de-compte_6032296_3224.html

Le site internet de la radio : http://www.radiosud.net

Liens externes 
 Admi.net

Radio en Bourgogne-Franche-Comté
Média à Besançon
Planoise
Station de radio fondée en 1983